4/7 kan syfta på:

 4 juli
 7 april (amerikanskt datumformat)